Сварозеро:
 Сварозеро (деревня) — деревня в Ухотском сельском поселении Каргопольского района Архангельской области
 Сварозеро (озеро) — озеро в Онежском районе Архангельской области, бассейн Онеги